|(2201) Ольято (Oljato) || 1947 XC || 12 декабря 1947 || Флагстафф || Генри Джиклас
|-
|(2202) Пеле (Pele) || 1972 RA || 7 сентября 1972 || Сан-Хосе || Арнольд Клемола
|-
|(2203) Ван Рийн (Van Rhijn) || 1935 SQ1 || 28 сентября 1935 || Йоханнесбург || Х. ван Гент
|-
|(2204) Люли (Lyyli) || 1943 EQ || 3 марта 1943 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(2205) Глинка (Glinka) || 1973 SU4 || 27 сентября 1973 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(2206) Габрова (Gabrova) || 1976 GR3 || 1 апреля 1976 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2207) Антенор (Antenor) || 1977 QH1 || 19 августа 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2208) Пушкин (Pushkin) || 1977 QL3 || 22 августа 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2209) Тяньцзинь (Tianjin) || 1978 US1 || 28 октября 1978 || Нанкин || —
|-
|(2210) Луа (Lois) || 9597 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
|(2211) Хануман (Hanuman) || 1951 WO2 || 26 ноября 1951 || Маунт-Вилсон || Лиланд Э.Каннингем
|-
|(2212) Гефест (Hephaistos) || 1978 SB || 27 сентября 1978 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(2213) Мееус (Meeus) || 1935 SO1 || 24 сентября 1935 || Уккел || Эжен Дельпорт
|-
|(2214) Кэрол (Carol) || 1953 GF || 7 апреля 1953 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(2215) Сычуань (Sichuan) || 1964 VX2 || 12 ноября, 1964 || Нанкин || -
|-
|(2216) Керчь (Kerch) || 1971 LF || 12 июня 1971 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
|(2217) Элтиген (Eltigen) || 1971 SK2 || 26 сентября 1971 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
|(2218) Вото (Wotho) || 1975 AK || 10 января 1975 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
|(2219) Мануччи (Mannucci) || 1975 LU || 13 июня 1975 || Сан-Хуан || -
|-
|(2220) Хикс (Hicks) || 1975 VB || 4 ноября 1975 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
|(2221) Чилтон (Chilton) || 1976 QC || 25 августа 1976 || Гарвард || -
|-
|(2222) Лермонтов (Lermontov) || 1977 ST1 || 19 сентября 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2223) Сарпедон (Sarpedon) || 1977 TL3 || 4 октября 1977 || Нанкин || -
|-
|(2224) Тусон (Tucson) || 2528 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
|(2225) Серковски (Serkowski) || 6546 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
|(2226) Куница (Cunitza) || 1936 QC1 || 26 августа 1936 || Хайдельберг || A. Bohrmann
|-
|(2227) Отто Струве (Otto Struve) || 1955 RX || 13 сентября 1955 || Бруклин || IAP
|-
|(2228) Союз-Аполлон (Soyuz-Apollo) || 1977 OH || 19 июля 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2229) Меццарко (Mezzarco) || 1977 RO || 7 сентября 1977 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
|(2230) Юньнань (Yunnan) || 1978 UT1 || 29 октября 1978 || Нанкин || -
|-
|(2231) Дюрелль (Durrell) || 1941 SG || 21 сентября 1941 || Уккел || Сильвен Арен
|-
|(2232) Алтай (Altaj) || 1969 RD2 || 15 сентября 1969 || Крым || Б.А.Бурнашева
|-
|(2233) Кузнецов (Kuznetsov) || 1972 XE1 || 3 декабря 1972 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
|(2234) Шмадель (Schmadel) || 1977 HD || 27 апреля 1977 || Ла-Силья || Г.-Э. Шустер
|-
|(2235) Витторе (Vittore) || A924 GA || 5 апреля 1924 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(2236) Австразия (Austrasia) || 1933 FX || 23 марта 1933 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(2237) Мельников (Melnikov) || 1938 TB || 2 октября 1938 || Крым (Симеиз) || Неуймин Г. Н.
|-
|(2238) Стешенко (Steshenko) || 1972 RQ1 || 11 сентября 1972 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2239) Парацельс (Paracelsus) || 1978 RC || 13 сентября 1978 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
|(2240) Цай (Tsai) || 1978 YA || 30 декабря 1978 || Гарвард || -
|-
|(2241) Алкафой (Alcathous) || 1979 WM || 22 ноября 1979 || Паломар || Чарльз Коваль
|-
|(2242) Балатон (Balaton) || 1936 TG || 13 октября 1936 || Будапешт || Д. Кулин
|-
|(2243) Лёнрот (Lönnrot) || 1941 SA1 || 25 сентября 1941 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(2244) Тесла (Tesla) || 1952 UW1 || 22 октября 1952 || Белград || M. B. Protić
|-
|(2245) Гекатост (Hekatostos) || 1968 BC || 24 января 1968 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(2246) Боуэлл (Bowell) || 1979 XH || 14 декабря 1979 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2247) Хиросима (Hiroshima) || 6512 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
|(2248) Канда (Kanda) || 1933 DE || 27 февраля 1933 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(2249) Ямамото (Yamamoto) || 1942 GA || 6 апреля 1942 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(2250) Сталинград (Stalingrad) || 1972 HN || 18 апреля 1972 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
|(2251) Тихов (Tikhov) || 1977 SU1 || 19 сентября 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2252) CERGA || 1978 VT || 1 ноября 1978 || CERGA || К. Томита
|-
|(2253) Эспинет (Espinette) || 1932 PB || 30 июля 1932 || Уильямс-Бэй || Жорж ван Бисбрук
|-
|(2254) Реквием (Requiem) || 1977 QJ1 || 19 августа 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2255) Цинхай (Qinghai) || 1977 VK1 || 3 ноября 1977 || Нанкин || -
|-
| (2256) Вишневский (Wiśniewski) || 4519 P-L ||24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
|(2257) Каарина (Kaarina) || 1939 QB || 18 августа 1939 || Турку || Хейкки Аликоски
|-
|(2258) Виипури (Viipuri) || 1939 TA || 7 октября 1939 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(2259) Софиевка (Sofievka) || 1971 OG || 19 июля 1971 || Крым || Б.А.Бурнашева
|-
|(2260) Неоптолем (Neoptolemus) || 1975 WM1 || 26 ноября 1975 || Нанкин || -
|-
|(2261) Килер (Keeler) || 1977 HC || 20 апреля 1977 || Сан-Хосе || Арнольд Клемола
|-
|(2262) Митидика (Mitidika) || 1978 RB || 10 сентября, 1978 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
|(2263) Шэньси (Shaanxi) || 1978 UW1 || 30 октября 1978 || Нанкин || -
|-
|(2264) Сабрина (Sabrina) || 1979 YK || 16 декабря 1979 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2265) Вербандерт (Verbaandert) || 1950 DB || 17 февраля 1950 || Уккел || Сильвен Арен
|-
|(2266) Чайковский (Tchaikovsky) || 1974 VK || 12 ноября 1974 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(2267) Агасси (Agassiz) || 1977 RF || 9 сентября 1977 || Гарвард || -
|-
|(2268) Шмитовна (Szmytowna) || 1942 VW || 6 ноября 1942 || Турку || Лийси Отерма
|-
|(2269) Ефремиана (Efremiana) || 1976 JA2 || 2 мая 1976 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2270) Яжи (Yazhi) || 1980 ED || 14 марта 1980 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2271) Кисо (Kiso) || 1976 UV5 || 22 октября 1976 || Кисо || Х. Косай, К. Фурукава
|-
|(2272) Монтесума (Montezuma) || 1972 FA || 16 марта 1972 || Паломар || Том Герельс
|-
|(2273) Ярило (Yarilo) || 1975 EV1 || 6 марта 1975 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(2274) Эрссон (Ehrsson) || 1976 EA || 2 марта 1976 || Квистаберг || К.-И. Лагерквист
|-
|(2275) Куитлахуак (Cuitlahuac) || 1979 MH || 16 июня 1979 || Ла-Силья || Г.-Э. Шустер
|-
|(2276) Варк (Warck) || 1933 QA || 18 августа 1933 || Уккел || Эжен Дельпорт
|-
|(2277) Моро (Moreau) || 1950 DS || 18 февраля 1950 || Уккел || Сильвен Арен
|-
|(2278) Гёц (Götz) || 1953 GE || 7 апреля 1953 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(2279) Барто (Barto) || 1968 DL || 25 февраля 1968 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(2280) Куников (Kunikov) || 1971 SL2 || 26 сентября 1971 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
|(2281) Биэла (Biela) || 1971 UQ1 || 26 октября 1971 || Гамбург || Любош Когоутек
|-
|(2282) Андрес Белло (Andrés Bello) || 1974 FE || 22 марта 1974 || Cerro El Roble || К. Торрес
|-
|(2283) Бунке (Bunke) || 1974 SV4 || 26 сентября 1974 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
|(2284) Сан-Хуан (San Juan) || 1974 TG1 || 10 октября 1974 || Сан-Хуан || -
|-
|(2285) Рон Элин (Ron Helin) || 1976 QB || 27 августа 1976 || Паломар || Шелте Бас
|-
|(2286) Фесенков (Fesenkov) || 1977 NH || 14 июля 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2287) Калмыкия (Kalmykia) || 1977 QK3 || 22 августа 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2288) Каролинум (Karolinum) || 1979 UZ || 19 октября 1979 || Клеть || Л. Брожек
|-
|(2289) Макмиллан (McMillan) || 6567 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
|(2290) Хелффрич (Helffrich) || 1932 CD1 || 14 февраля 1932 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(2291) Кево (Kevo) || 1941 FS || 19 марта 1941 || Турку || Лийси Отерма
|-
|(2292) Сейли (Seili) || 1942 RM || 7 сентября 1942 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(2293) Герника (Guernica) || 1977 EH1 || 13 марта 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2294) Андроников (Andronikov) || 1977 PL1 || 14 августа 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2295) Матусовский (Matusovskij) || 1977 QD1 || 19 августа 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2296) Кугультинов (Kugultinov) || 1975 BA1 || 18 января 1975 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(2297) Дагестан (Daghestan) || 1978 RE || 1 сентября 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2298) Синдихон (Cindijon) || A915 TA || 2 октября 1915 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(2299) Ханко (Hanko) || 1941 SZ || 25 сентября 1941 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(2300) Стеббинс (Stebbins) || 1953 TG2 || 10 октября 1953 || Бруклин || IAP
|}